Пьетро I (928—997) — 23-й венецианский дож (976—978);
 Пьетро II (961—1009) — 26-й венецианский дож (991—1009), сын Пьетро I;